Доманевский — фамилия; имеет женскую форму Доманевская.
 Доманевский, Болеслав (1857—1925) — польский пианист и музыкальный педагог.
 
 Доманевский, Чеслав (1861—1936) — польский архитектор, брат Болеслава Доманевского.
 Доманевский, Юзеф (конец XVI ― первая половина XVII века) ― польский поэт и философ, сторонник Реформации в Великом княжестве Литовском.
 Доманевский, Януш (1891—1954) — польский орнитолог, сын Болеслава Доманевского.